Termenul Karelia se poate referi la: 

 Carelia, ținutul locuit de  carelieni, în sensul cel mai larg al cuvântului, 
 Republica Carelia - o o republică autonomă în Rusia (Karelia Răsăriteană)
 Republica Socialistă Sovietică Carelo-Finică - o republică sovietică (1940-1956)
 Carelia Răsăriteană – rădăcina culturală a finlandezilor, ținutul Kalevalei
 Carelia Finlandeză – provincie istorică a Suediei și a Finlandei (Carelia Apuseană)
 Carelia de Nord – o regiune administrativă a Finlandei contemporane, 
 Carelia de Sud – o regiune administrativă a Finlandei contemporane. 
Istmul Carelia, zona din estul Lacului Ladoga, cedată în 1940, ca urmare a prevederilor tratatului de pace de la Moscova semnat la încheierea războiului fino-sovietic din iarna 1939-1940,

Suita Carelia suită clasică de muzică de Jean Sibelius
Karelia Software, LLC –  Companie de software cu sediul în Alameda, California. 

Câinele ursar karelian – rasă finlandeză de câine folosit în special la vânarea elanului și cerbului, (nu și a ursului!). 

sco:Karelie (disambiguation)